

Cinema 
 The Whip Hand – film del 1913 diretto da Archer MacMackin
 Il lago in pericolo (The Whip Hand) – film del 1951 diretto da William Cameron Menzies

Letteratura 
La frusta (The Whip Hand) – romanzo di Victor Canning del 1965